
Plešivec je lahko:

Slovenija

Naselje 

 Plešivec, Mestna občina Velenje

Gora 

 Plešivec (2184 m), Loška stena
Plešivec, bolj znan kot Uršlja gora (1696 m), gora v Karavankah
Plešivec (686 m), gora na Kozjanskem
 Plešivec (1329 m), vrh nad prelazom Črnivec
 Plešivec (2008 m), vrh v Julijskih Alpah

Avstrija (Južna Koroška) 

 Plešivec, pri Kotmari vasi, nem. Plöschenberg, občina Kotmara vas. Na Plešivcu, na Plešivec, s Plešivca, plešivški, Plešivčani.

 Grad Plešivec blizu Gospe Svete na Gosposvetskem polju, nem. Tanzenberg, mestna občina Šentvid ob Glini, izobraževalna ustanova oz. gimnazija, kjer so se šolali številni znameniti Slovenci, mdr. Florjan Lipuš in Valentin Oman. Na Plešivcu, na Plešivec, s Plešivca, plešivški, Plešivčani (navadno dijaki in absolventi gimnazije na Plešivcu)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška